Sezon 1981 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dziewiętnasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Petr Samohýl i ZSRR, a wśród samochodów wyścigowych Jiří Moskal i NRD.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1981
1981 w sportach motorowych